Formión (Φορμίων) es el nombre de dos personajes mitológicos:

Formión pescador 

Formión es, en la mitología romana, el nombre de un pescador de Eritrea a quien Hércules devolvió la vista. Quedó bajo la protección del propio Hércules y de Eritreo.

Formión huésped 

Formión era, además, el propietario de una casa en la que Cástor y Pólux habían habitado en su juventud, por lo que se presentaron en ella como si fueran extranjeros y él los recibió. No obstante, no les dio el cuarto que ellos pretendían, por haber sido el suyo, ya que en él dormía una muchacha (que puede ser su amante o su hija según versiones). A la mañana siguiente, la doncella no estaba, ni tampoco los huéspedes, hallando solo Formión las estatuas de Cástor y Pólux.

Referencias 

 

Personajes de la mitología romana
Personajes de la mitología griega